

Millingen, ancien nom de Millingen aan de Rijn, une commune du Gueldre
 Millingen, localité de la commune de Dalfsen, en Overijssel